Чемпіонат Шотландії з футболу 1906—1907 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 15 серпня 1906 та фінішував 15 травня 1907. Це 17-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій сьомий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1907
Шотландія
Шотландія